Le psaume 10 peut désigner : 
 le Psaume 9 (9 A) : psaume 9 selon la numérotation hébraïque, psaume 9 A selon la numérotation grecque ;
 le psaume 10 (9 B) : psaume 10 selon la numérotation hébraïque, psaume 9 B selon la numérotation grecque.